Moloch: Book of Angels Volume 6  est un album de John Zorn joué par Uri Caine, sorti en 2006 sur le label Tzadik. Les compositions sont de John Zorn, les arrangements de Uri Caine.

Titres

Personnel
Uri Caine: piano

Notes et références

 Catalogue Tzadik 

Album publié par Tzadik Records
Album musical sorti en 2007
Album de John Zorn
Album de Masada